Franciaország
Mortiers, település Aisne megyében
Mortiers, település Charente-Maritime megyében